L'édition 2017 du tournoi de tennis de Canton se déroule du 18 au  à Guangzhou, sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Zhang Shuai remporte l'épreuve en simple, Elise Mertens et Demi Schuurs celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemande Sabine Lisicki, des Chinoises Zheng Saisai et Zhu Lin, de la Roumaine Ana Bogdan. Elles sont respectivement remplacées par Jana Fett, Jasmine Paolini, Arina Rodionova et Rebecca Peterson.

Lauréates 
Zhang Shuai remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Aleksandra Krunić.

En double, Elise Mertens et Demi Schuurs remportent leur  ensemble en battant en finale Monique Adamczak et Storm Sanders. Il s'agit de leur  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Canton
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2017
Canton
Tennis en Chine en 2017
Tennis en septembre 2017